Ebony (ebano in lingua inglese) può riferirsi a:

 Ebony – rivista statunitense
 Ebony – villaggio della parrocchia civile di Stone-cum-Ebony, Kent (Regno Unito)
 Ebony Records – etichetta discografica britannica
 Ebony – census-designated place della Virginia

Altro 
 Ebano (disambigua)